Інформологія — узагальнена назва наук про інформацію. 
Термін «інформологія» походить від латинського informatio — пояснення, виклад, тлумачення, поняття і грецького λογοζ — слово, знання, вчення.

Об'єктом дослідження інформології є інформація. Інформація — це відображення заміни дискретного значення енергетичного процесу в контурі керування пристрою керування іншим дискретним значенням, зокрема — тим самим (В. П. Камша).

Аксіоми інформології 

1. Інформація є лише там, де функціонують пристрої керування. 

2. Інформація зберігається і передається тільки на матеріальному носії. 

3. Інформація має ідеальний характер. 

4. Інформація має різні форми.

Базові закони інформології 

Закон 1: на отримання інформації будь-яка кібернетична система витрачає не менше деякої мінімальної кількості енергії.

Закон 2: кількість інформації, яку отримує кібернетична система в процесі розпізнавання після прийняття певного сигналу, дорівнює логарифму при основі m від кількості варіантів вибору, що передували розпізнаванню. 

Закон 3: що меншою є ймовірність завершення якогось випробування з певним результатом, то більше інформації для будь-якої кібернетичної системи несе саме цей результат, і навпаки.

Закон 4: будь-які сигнали, отримані кібернетичною системою, впливають на цю систему.

Теоретична інформологія 
До теоретичних проблем інформології зараховують такі питання:

 Філософські напрями у вивченні інформації

 Історія інформаційного розвитку суспільства

 Методологічні основи інформології

 Інформаційна модель процесу керування

 Визначення інформації

 Аксіоми інформології

 Базові закони інформології

 Одиниці вимірювання кількості інформації

 Особливості класичної (імовірнісної) та некласичних концепцій інформології

 Загальні питання кодування інформації

 Повідомлення як носій інформації та будова повідомлення

 Загальні питання передачі інформації

 Носії інформації (загальні питання)

 Загальні (фундаментальні) властивості інформації

Прикладна інформологія 
До прикладної інформології зараховують: теорію інформації — information theory (застосування інформології до кібернетики), інформатику — informatics (застосування інформології до комп'ютерної техніки та програмування), теорію масової інформації (застосування інформології до ЗМІ й журналістикознавства), інформаційні вимірювання мови (застосування інформології до лінгвістики), науково-технічну інформацію — scientific information (застосування інформології до науково-технічної літератури), представлення знань — knowledge science (застосування інформології до теорії штучного інтелекту), інформаційні вимірювання в генетиці — bioinformatics (застосування інформології до генетики), пошук інформації — information retriaval (застосування інформології до документознавства, зокрема до бібліотекознавства, архівознавства, баз даних, в том числі й інтернет), а також ціла низка інших аналогічних застосувань: в суспільствознавстві (питання інформаційного суспільства — information society), доступності інформації (information access), інформаційного менеджменту (information managment), інформаційної безпеки (information secyrity), інформаційної будови (архітектури) різних об'єктів (information architecture) та ін. Цей перелік розділів прикладної інформології є неповним і постійно розширюється.

Філософські напрями інформології 

Антропоцентричний підхід виник першим й в історичному плані складався стихійно. Його сутність полягає в тому, що здатністю отримувати, створювати, зберігати, передавати інформацію володіє лише людина завдяки, зокрема, тому, що володіє мовою. На такій основі ґрунтується, наприклад, Закон України «Про інформацію». З позиції ж іншого підходу — кібернетичного (див. нижче) — в цьому законі інформацією називають лише соціальну інформацію, відкидаючи наявність інформації в рослинному й тваринному світах, а, тим більше, в неживій природі.

Атрибутивний підхід до інформації склався наприкінці XIX ст. у фізиці. Одним із тих, хто започаткував його, був видатний фізик Дж. Максвелл, який на атомному рівні досліджував кількість енергії, що потрібна для отримання інформації (наприклад, обсягом в один біт). У рамках цього підходу наявність інформації приписують будь-якій матерії, а, отже, не тільки живій, а й усій неживій природі. Ґрунтується цей підхід на тому, що матерія має певну будову, тобто певну структуру своїх елементів, яка й несе певну інформацію. 

Кібернетичний підхід до інформації виник у кінці 40-х років XX ст. Його авторами є Н. Вінер та К. Шеннон. Цей підхід передбачає, що інформація є лише там, де функціонують кібернетичні системи, тобто там, де відбуваються процеси керування. Згідно з цим підходом у самій неживій природі інформація не передається, проте в ній мають місце процеси відображення як передумова для виникнення інформації. Поряд із цим інформація може передаватися і в неживій природі за умови, якщо її фрагменти утворюють кібернетичну систему (наприклад, у створеному людиною пристрої керування літаком — автопілоті, комп’ютері тощо). Як різновиди кібернетичних систем цей підхід розглядає клітини живих організмів, людину, суспільство тощо.

Джерела 
 Камша В. П., Камша Л. С., Камша Ю. В. Про кібернетику другого етапу НТР // Складні системи і процеси. 2010. № 1 (17). С. 25-41.
 Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації. Л.: Афіша, 2008. 290 с.
 Partyko, Z. V. The modern paradigm of information science: Informology // Automatic documentation and mathematical linguistics. Translations of selected articles from nauchno-tekhnicheskaia informatsiia. 2009. Vol. 43. № 6. P. 311-320.

Див. також 

 Інформація
 Теорія інформації

Суспільні науки